Dit is een lijst van planetoïden 45201-45300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (45201) - || 1999 XT170|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45202) - || 1999 XA171|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45203) - || 1999 XM171|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45204) - || 1999 XZ172|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45205) - || 1999 XJ173|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45206) - || 1999 XK174|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45207) - || 1999 XH175|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45208) - || 1999 XQ175|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45209) - || 1999 XT178|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45210) - || 1999 XW178|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45211) - || 1999 XF179|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45212) - || 1999 XP180|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (45213) - || 1999 XS181|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45214) - || 1999 XW181|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45215) - || 1999 XB183|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45216) - || 1999 XP183|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45217) - || 1999 XL186|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45218) - || 1999 XQ186|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45219) - || 1999 XE187|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45220) - || 1999 XK188|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45221) - || 1999 XQ188|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45222) - || 1999 XY194|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45223) - || 1999 XF200|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (45224) - || 1999 XO209|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (45225) - || 1999 XZ212|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (45226) - || 1999 XG213|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (45227) - || 1999 XH213|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (45228) - || 1999 XJ214|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (45229) - || 1999 XS214|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (45230) - || 1999 XV214|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (45231) - || 1999 XT215|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (45232) - || 1999 XZ215|| 13 december 1999 || Spacewatch
|-
| (45233) - || 1999 XK216|| 13 december 1999 || Spacewatch
|-
| (45234) - || 1999 XA228|| 13 december 1999 || LONEOS
|-
| (45235) - || 1999 XD228|| 14 december 1999 || Spacewatch
|-
| (45236) - || 1999 XP229|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (45237) - || 1999 XV229|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (45238) - || 1999 XM230|| 7 december 1999 || LONEOS
|-
| (45239) - || 1999 XV231|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (45240) - || 1999 XL233|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (45241) - || 1999 XE238|| 5 december 1999 || LONEOS
|-
| (45242) - || 1999 XT241|| 13 december 1999 || LONEOS
|-
| (45243) - || 1999 XB242|| 13 december 1999 || CSS
|-
| (45244) - || 1999 XC242|| 13 december 1999 || CSS
|-
| (45245) - || 1999 XN242|| 13 december 1999 || CSS
|-
| (45246) - || 1999 XF245|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (45247) - || 1999 XY245|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (45248) - || 1999 XO258|| 5 december 1999 || LONEOS
|-
| (45249) - || 1999 XZ259|| 7 december 1999 || Spacewatch
|-
| (45250) - || 1999 YJ || 16 december 1999 || LINEAR
|-
| (45251) - || 1999 YN || 16 december 1999 || LINEAR
|-
| (45252) - || 1999 YY1|| 16 december 1999 || Spacewatch
|-
| (45253) - || 1999 YU4|| 28 december 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| (45254) - || 1999 YS12|| 27 december 1999 || Spacewatch
|-
| (45255) - || 1999 YK13|| 31 december 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| (45256) - || 1999 YM13|| 31 december 1999 || LINEAR
|-
| (45257) - || 1999 YC14|| 31 december 1999 || Spacewatch
|-
| (45258) - || 1999 YG18|| 18 december 1999 || LINEAR
|-
| (45259) - || 2000 AF1 || 2 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (45260) - || 2000 AY1 || 2 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (45261) Decoen || 2000 AB2|| 2 januari 2000 || S. Sposetti
|-
| (45262) - || 2000 AG2 || 3 januari 2000 || T. Kagawa
|-
| (45263) - || 2000 AD5 || 3 januari 2000 || T. Kojima
|-
| (45264) - || 2000 AL5 || 4 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (45265) - || 2000 AY5 || 4 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (45266) - || 2000 AK6 || 4 januari 2000 || P. G. Comba
|-
| (45267) - || 2000 AK7 || 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45268) - || 2000 AM8 || 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45269) - || 2000 AR8 || 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45270) - || 2000 AT8 || 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45271) - || 2000 AO10|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45272) - || 2000 AC11|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45273) - || 2000 AF11|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45274) - || 2000 AN11|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45275) - || 2000 AK12|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45276) - || 2000 AO12|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45277) - || 2000 AE15|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45278) - || 2000 AL15|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45279) - || 2000 AS15|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45280) - || 2000 AE16|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45281) - || 2000 AA19|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45282) - || 2000 AL19|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45283) - || 2000 AU22|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45284) - || 2000 AO24|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45285) - || 2000 AO26|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45286) - || 2000 AC27|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45287) - || 2000 AB29|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45288) - || 2000 AP29|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45289) - || 2000 AY29|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45290) - || 2000 AG33|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45291) - || 2000 AS33|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45292) - || 2000 AX34|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45293) - || 2000 AA35|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45294) - || 2000 AF37|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45295) - || 2000 AN37|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45296) - || 2000 AZ37|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45297) - || 2000 AN38|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (45298) Williamon || 2000 AE2|| 5 januari 2000 || A. Block
|-
| (45299) Stivell || 2000 AL43|| 6 januari 2000 || Kleť
|-
| (45300) Thewrewk || 2000 AF5|| 1 januari 2000 || K. Sárneczky, L. Kiss|}

Planetoïdenlijsten